The Quest signifie « la quête » en anglais.

Films 

 The Quest, film australien sorti en 1986, connu aux États-Unis sous le titre The Quest
 Le Grand Tournoi (), film américain sorti en 1996

Séries télévisées 

 Sur la piste des Cheyennes (), série télévisée sortie en 1976
 , série télévisée sortie en 1982
 , série télévisée sortie en 2014

Jeux vidéo 

 The Quest, jeu vidéo sorti en 1983
 The Quest, jeu vidéo sorti en 2006

Albums 

 , album de Mal Waldron sorti en 1962
 The Quest, album de Yes sorti en 2021